ASAP je angleška kratica za As soon as possible (slovenščina Takoj ko bo možno, oz. čim prej). ASAP se uporablja predvsem v elektronskih oblikah komunikacije in dopisih, v govorici redkeje. Kratica izvira iz vojaške terminologije.

Glej tudi 

 interni sleng

Zunanje povezave 

Vojaške kratice

de:Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#A